Bena (Minnesota), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Minnesota
 Bena (geslacht), een vlindergeslacht
 Bena (volk), een volk in Tanzania